Гро́мова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Громова, Александра Петровна — Герой Социалистического Труда.
 Громова, Ариадна Григорьевна (1916—1981) — советский писатель-фантаст, переводчик, литературовед.
 
 Громова, Вивея Витальевна  (1928—2022) — советская и российская певица, заслуженная артистка РСФСР (1969).
 Громова, Владлена Владимировна (род. 1983) — российский художник.
 Громова, Галина Герасимовна (род. 1948) — советский и российский учитель, Герой Труда Российской Федерации.
 Громова, Дарина Алексеевна (2014—2015) — девочка, погибшая в авиакатастрофе над Синайским полуостровом и ставшая символом этой трагедии.
 Громова, Екатерина Сергеевна (род. 1986) — российская волейболистка.
 Громова, Жанна Фёдоровна (род. 1949) — российский тренер по фигурному катанию.
 
 Громова, Ксения Александровна (род. 1975) — российская актриса.
 
 
 Громова, Наталья Александровна (род. 1959) — российская писательница и историк литературы.
 Громова, Нелли Владимировна (род. 1939) — российский африканист, специалист по языку и литературе суахили.
 Громова, Нина Георгиевна (1922—2019) — советская спортсменка.
 Громова, Пелагея Кузьминична (1819—1887) — русская актриса.
 Громова, Серафима Андреевна (1923—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Громова, Ульяна Матвеевна (1924—1943) — член штаба организации «Молодая гвардия», Герой Советского Союза.

Топоним 
 Громова — деревня в Черемховском районе Иркутской области. Громова — река в Сахалинской области

 См. также 
 
 
 Громовская
 Громовы